Ophelina är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Örsted 1843. Ophelina ingår i familjen Opheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ophelina